Allen Ray Aldridge Jr. (más conocido como Allen Aldridge, Houston, 30 de mayo de 1972) es un exjugador estadounidense de fútbol americano que ocupaba la posición de linebacker en la Liga Nacional de Fútbol ——. Además, jugó fútbol americano universitario en la Universidad de Houston, siendo reclutado por los Denver Broncos en el lugar 51º de la segunda ronda del Draft de la NFL de 1994, con el que estuvo hasta 1997 y fue partícipe del XXXII Super Bowl. Militó además en las filas de los Detroit Lions (1998–2001).

Estadísticas

Temporada regular

Eliminación directa (Play-offs)

Referencias 

Jugadores de fútbol americano de Estados Unidos
Jugadores de Denver Broncos
Jugadores de Detroit Lions
Nacidos en Houston